

Стропешин — село в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Стропешин — село в гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства